Hacıbeyli ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Hacıbeyli (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Hacıbeyli (İhsaniye), Ortschaft im Landkreis İhsaniye der türkischen Provinz Afyon
 Hacıbeyli (Niğde), Ortschaft in der türkischen Provinz Niğde